Nay puede referirse a los siguientes artículos:

 Nay (Mancha), comuna de Mancha (Francia);
 Nay (Pirineos Atlánticos), comuna francesa de los Pirineos Atlánticos;
 una ney o nay, tipo de flauta oriental.